Ålder kan syfta på:

 Ålder (kalendarisk) – en tid en individ levt, uppmätt i kalendariska tid
 Åldrande – en fysiologisk och psykologisk process hos organismer
 Ålderdom – den senare delen av en varelses livstid

Se även
 Epok – en längre tidsperiod, en tidsålder
 Geokronologi (geologisk tidsålder)
 :Kategori:Åldrande
 :Kategori:Åldrar

Externa länkar 

es:Age (desambiguación)
fr:Âge (homonymie)
ja:エイジ
pt:Idade